Erynia — рід грибів родини Entomophthoraceae. Назва вперше опублікована 1980 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 8.10.2019 налічує 24 види з роду Erynia:

Примітки

Джерела 
 Remaudière, G.; Keller, S. 1980. Révision systématique des genres d'Entomophthoraceae à potentialité entomopathogène. Mycotaxon. 11(1):323-338 — P.333

Роди грибів
Entomophthoromycota